Bennington kan syfta på:

 Bennington College – ett liberal arts college i Bennington, Vermont
 Benningtontriangeln – vardaglig benämning på området kring Glastenbury Mountain vid Bennington i sydvästra Vermont

Personer
Chester Bennington (1976–2017), amerikansk musiker

Geografi

Kanada
 Bennington, Ontario

Storbritannien
 Long Bennington

USA
 Bennington, Indiana
 Bennington, Kansas
 Bennington, Nebraska
 Bennington, New Hampshire
 Bennington, New York
 Bennington, Vermont
 Bennington County

Se även
 Benington – flera
 USS Bennington¨– flera